El término cacique puede referirse a:
el nombre de los caudillos de las tribus taínas, Cacique;
el nombre común que designa a las especies de aves ictéridas de los géneros: Cacicus, Psarocolius, Amblycercus, Ocyalus y Cassiculus;
el nombre común de varios peces marinos de la familia Congiopodidae;
una marca de aguardientes, Cacique.
una marca de ron, ron Cacique.
Apodo del Club Social Deportivo Colo-Colo